Gumbert ist der Name oder Familienname folgender Personen: 

 Gumbert (Würzburg) († 795), Bischof in Würzburg von 794 bis 795
 Arthur Gumbert (Artur Gumbert; 1877–1942), deutscher Rechtsanwalt, Opfer des Holocaust
 Ferdinand Gumbert (1818–1896), deutscher Komponist, Gesangspädagoge, Musikkritiker
 Hans Ludwig Gumbert (1903–1994), deutscher Jurist und Antiquar
 Johan Peter Gumbert (1936–2016), niederländischer Historiker

Siehe auch:
 Gumbertus
 Gumbertusbibel (Erlangen, Universitätsbibliothek Ms. 1), illustrierte mittelalterliche Handschrift aus dem späten 12. Jahrhundert
 Gumbertuskirche
 Gumpert